Rok 2022 był trzydziestym trzecim, w którym funkcjonowała lista najlepiej sprzedających się albumów na Węgrzech, Top 40 album-, DVD- és válogatáslemez-lista.

Historia notowania

Przypisy 

Listy albumów numer jeden na Węgrzech
2022 w muzyce